Kenéz Ernő (1912–1984) könyvtáros, az Akadémiai Könyvtár Szerzeményi Osztályának vezetője
Kenéz Ernő (1922–1998) operaénekes, a Magyar Állami Operaház tagja